Sauze puede referirse a:

 Sauze (banda), grupo español de heavy metal
 Sauze (Alpes Marítimos), población y comuna francesa, en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, departamento de Alpes Marítimos, en el distrito de Niza y cantón de Guillaumes
 Sauze di Cesana, municipio italiano, situado en la región del Piamonte
 Sauze d'Oulx, localidad y comuns italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 Sauzé-Vaussais, población y comuna francesa, en la región de Poitou-Charentes, departamento de Deux-Sèvres, en el distrito de Niort y cantón de Sauzé-Vaussais